Бойштя () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Кеюць.
 Бойштя () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Петрікань.